Freak the Freak Out puede referirse a:

 «Freak the Freak Out», canción de Victoria Justice.
 «Freak the Freak Out», especial episodios 13-14 de la primera temporada de Victorious protagonizada por Victoria Justice.